Аму́рская у́лица — улица в Восточном административном округе города Москвы на территории района «Гольяново». Проходит параллельно Щёлковскому шоссе, к северу от него. Начинается от железнодорожной линии Малого кольца МЖД вблизи станции «Черкизово», заканчивается примыканием к Уральской улице.

Происхождение названия 
Названа 9 августа 1965 года по реке Амур в связи с расположением на востоке Москвы. Ранее Проектируемый проезд 1873 (Куйбышевский район). Решение Мосгорисполкома от 09.08.1965г. №32/24.

Здания и сооружения 
Застройка западной части Амурской улицы — промышленная зона. Здесь расположены склады, строительные и автотранспортные предприятия. К востоку от Иркутской улицы — частично жилая застройка 1960-х годов, частично типовые дома постройки 2010-х годов.

По нечётной стороне:
 № 25 — средняя школа 317

По чётной стороне:
 № 6 — средняя школа 319
 № 62а — Детская поликлиника № 29
 № 60 — средняя школа 428

Транспорт 
 По улице проходят автобусы 3, 171, 627к, П122.
 Ближайшие станции метро — , .
 Платформа МЦК .
Черкизово — железнодорожная станция Малого кольца Московской железной дороги.
В начале улицы находится переезд через железнодорожную ветку к заводу по адресу Амурская улица, д. 2.

Культура
На Амурской улице находится школа №317 в мультфильме «Проделкин в школе».

Примечания

Ссылки 
 Карты Яндекс — Амурская улица
 Амурская улица на www.mom.ru
 Интересные места и события на карте